Nemo signifie ;
Nemo signifie en grec : distribuer, partager (Dictionnaire grec français, A. Bailly. 1950) ;
Nemo signifie en latin : personne, nul, pas une personne, sans valeur, méprisable (Lebaigue, 1881) ;
Nemo est une variante de l'hébreu Néhémiah qui signifie livre, partie d'une œuvre littéraire, religion ou texte religieux ;
Nemo signifie en oromo (Éthiopie/Kenya) : « L'homme » ;
Nemo désigne un « rectangle » en coréen.

Nemo peut désigner :
 Nemo, un film franco-britannique d'Arnaud Sélignac (1984).
 Des personnages de fiction :
 Nemo (ou saint Nemo), personnage de plusieurs facéties médiévales et du , inspiré de l’Odyssée (épisode des Cyclopes). Jean d’Abundance a écrit un monologue dramatique sur ce personnage ;
 Nemo, le capitaine du Nautilus dans Vingt mille lieues sous les mers, de Jules Verne ;
 Nemo, un projet de film inachevé de Christophe Gans sur la jeunesse du capitaine Nemo de Jules Verne ;
 Nemo, le nom du héros de Little Nemo in Slumberland ;
 Plusieurs films nommés  ;
 Nemo, chien d'Emmanuel et Brigitte Macron ;
 Nemo, le nom du poisson clown, héros du film d'animation Le Monde de Nemo ;
 Nemo Nobody, le nom du héros du film Mr. Nobody.

 Des personnalités :
 Nemo, un peintre pochoiriste français ;
 Nemo, un groupe de rock progressif français ;
 Philippe Nemo, un philosophe français né en 1949 ;
 Louis Némo, un homme de lettres, défenseur de la langue bretonne.

Nemo peut également évoquer :
 NEMO, le modèle de circulation océanique (Nucleus for European Modelling of the Ocean) ;
 NeMO, un projet de satellite de télécommunications martien de la NASA ;
 NEMO, le musée scientifique d'Amsterdam ;
 Point Nemo, le pôle maritime d'inaccessibilité ;
 le Neutrino Ettore Majorana Observatory (NEMO), une expérience de physique des particules (nature du neutrino) ;
 le Neutrino Mediterranean Observatory (NEMO) ;
 Nemo, un logiciel libre, gestionnaire de fichiers ;
 Citroën Nemo, une voiture ;
 Nemo, morceau du groupe de metal symphonique Nightwish, présent sur l'album Once (2004) ;
 Nemo, un jeu vidéo d'arcade, basé sur la bande dessinée Little Nemo in Slumberland ;
 Little Nemo: The Dream Master, un jeu vidéo sur Nintendo Entertainment System, basé sur le film d'animation tirée de cette même bande dessinée ;
 Nemo, une des signatures de Jack l'Éventreur dans certaines de ses lettres ;
 Nemo 33, centre de plongée en Belgique ;
 Nemo, une localité du Comté de Lawrence, Dakota du Sud, États-Unis ;
 Nemo, nom commercial des quatre plus importantes lignes de bus  du réseau de transports en commun d'Amiens (Ametis).

Voir aussi 
 Little Nemo (homonymie)